Парижский домохозяин (также известен в русской литературе под названием «Парижский Домострой»; ; часто сокращенно ; , ) — французское средневековое руководство 1393 года по надлежащему поведению женщины в браке и ведению домашнего хозяйства. Содержит советы по сексу, рецепты и советы по садоводству. Книга написана от лица вымышленного пожилого мужа, обращающегося к своей молодой жене, текст содержит редкие сведения о представлениях позднего средневековья о поле, домашнем хозяйстве и браке. Руководство важно за его язык и комбинацию прозы и поэзии, центральная тема книги — женское послушание.

История публикации 
«Парижский домохозяин» был впервые отредактирован и опубликован в печатной форме как «traité de morale et d'économie Domestique» бароном Жеромом Пишоном в 1846 году. Полный перевод книги на английский язык появился только в 2009 году, она была переведена и отредактирована Джиной Греко () и Кристиной Роуз () и опубликована издательством Корнелльского университета; до этой публикации наиболее полным переводом на английском языке была книга Эйлин Пауэр " The Goodman of Paris " 1928 года. Тот факт, что «перевод вышел из печати и разрешение на его фотокопию <…> не удалось получить», вдохновил на публикацию 2009 года. Поскольку в более ранних переводах и изданиях основное внимание уделялось рецептам, книгу часто неправильно называют средневековой кулинарной книгой или «книгой советов и домоводства», и изучают для получения сведений по истории средневековой кухни.

Полного перевода на русский язык на данный момент нет, фрагменты переведённого текста содержатся в статье «„Парижский Домострой“ („Le Ménagier de Paris“) (XIV в.) и русский „Домострой“ (XVI в.): общее и особенное в исповедальной практике как форме повседневной жизни» Маргариты Кузьминой, опубликованной в электронном научно-образовательном журнале «История» в 2020 году.

Формат 
Книга содержит три основных раздела: как обрести любовь к Богу и мужу; как «повысить благосостояние домохозяйства»; и как развлекать, общаться и заводить разговор. Как и многие средневековые тексты, доводы в значительной степени опираются на примеры и авторитетные тексты, чтобы доказать свою точку зрения; включены подборки и ссылки на такие рассказы и персонажи, как Гризельда и рассказ о Мелиби (известный на английском языке из «Пролога и рассказа» Чосера и «Сказки о Мелиби»), Лукреция, и Сусанна.

В книге, в частности, присутствует косвенное упоминание о городских беспорядках.

Издание Cornell University Press поделило текст на 21 раздел, начиная с «Руководства доброй жены: английский текст „Le Ménagier de Paris“» (), «Пролог» и «Вводная записка к статьям 1.1-1.3», затем следуют остальные статьи, переведенные с первоисточника.

Кулинарные советы 
Второй раздел книги, статья пятая, содержит поваренную книгу. Как и большинство оригинальных ресурсов по средневековой кухне (то есть книги и рукописи, написанные в средневековом периоде), её многочисленные рецепты включают информацию об ингредиентах и методах приготовления, но в них мало информации для количественной оценки; большинство ингредиентов приведены без указания количества, а большинство методов приготовления перечислены без указания количества тепла и времени приготовления.

Поскольку это стандартное ограничение для источников этого типа, современные ученые часто экстраполируют или проводят эксперименты методом проб и ошибок, чтобы создать редакцию рецепта. При работе с кулинарными книгами «редакция» — это, как правило, рецепт с использованием методов и ингредиентов оригинала, который, по мнению современного автора/ученого, даст точное (и, как мы надеемся, съедобное) воспроизведение продукта, который приготовил бы оригинальный повар.

Рецепты 
«Парижский домохозяин» включает в себя множество различных типов рецептов: супы, блюда из мяса, яйца, рыба, соусы, напитки, выпечка, пироги и так далее.

Лекарства 
Как обычно для поваренных книг от авторов раннего исторического периода, многие рецепты служат для приготовления лекарств от распространенных недугов. Это происходит из-за пересечения в средневековых работах между травничеством, медициной и кулинарией; иногда кажется, что между ними нет никакой разницы, поскольку книги для кулинарии включают информацию о траволечении и медицине, и наоборот, до такой степени, что иногда трудно определить, что из вышеперечисленного было основной целью книги.

Другие домашние руководства 
В своем введении Джина Греко и Кристина Роуз упоминают, что «Парижский домохозяин» является «единственной сохранившейся средневековой книгой с таким объединением учебных материалов», в то время как «другие средневековые тексты домашних книг, пособий по ведению или охотничьих трактатов. чем-то напоминает эту книгу … ни один из них не дает такой всеобъемлющей программы обучения». Однако это не совсем верно, поскольку русский Домострой (хотя он, как полагают, был создан в XVI веке, источник можно проследить до XV века), также затрагивает темы семьи, брака, подневольного содержания и приготовления пищи в манере, схожей с «Парижским домохозяином».

См. также 
 Средневековая кухня
 
 Апициевский корпус
 Домострой

Другие важные средневековые книги о европейской гастрономии 
 Llibre de Sent Soví
 Llibre del Coch
 
 The Forme of Cury
 
 Домострой

Примечания

Ссылки 
 Отрывок из Le Menagier на оригинальном французском
 Частичный английский перевод раздела 2, статья 5, Джанет Хинсон
 
 «Парижский домохозяин» в полном английском переводе Греко и Роуз

Книги XIV века
Средневековые кулинарные книги
Литература Франции
Дидактические поэмы